Lerwill ist der Name von

 Alan Lerwill (1946–2021), britischer Leichtathlet
 Sheila Lerwill (* 1928), britische Hochspringerin